De Garage (televisieprogramma), een autoprogramma van de VPRO
De Garage (televisieserie), een televisieserie van Veronica